Landkreuzer bezeichnet: 

 allgemein einen Panzer
 speziell den ersten deutschen Panzer A7V